Сре́дняя — бухта в заливе Восток Японского моря

Бухта Средняя вдаётся в западный берег залива Восток между мысом Пущина и находящимся в 8,5 кабельтовых к северо-востоку от него мысом Пашенинникова.

Берега бухты возвышенные и холмистые. Северный берег извилист и изрезан бухточками.

Мысы, выступающие от берегов бухты, окаймлены камнями.

Грунт в бухте преимущественно илистый, а около мысов каменистый.

На берегу бухты находится посёлок с одноимённым названием, административно относящийся к микрорайону Ливадия города Находка.

В бухте Средняя действует центр адаптации морских млекопитающих ТИНРО-Центра (ЦАММ ТИНРО-Центра).

Примечания 

Заливы Японского моря
Заливы Приморского края